Bacille peut désigner :
 bacille, est une bactérie en forme de bâtonnet.
 bacille, le nom commun des bactéries du genre Bacillus.
 Bacillus anthracis
 Bacille de Hansen
 Bacille de Nicolaïer
 Bacille d'Eberth
 Bacille de Döderlein
 bacille, un insecte phasmoptère de forme allongée (phasme).

